Miejscowości w USA:
 Champaign – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Gminy w USA:
 Champaign (ang. Champaign Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Champaign (ang. Champaign County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Champaign (ang. Champaign County) – w stanie Ohio